De 800 meter vrije slag voor vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2019 in Gwangju vond plaats op 26 en 27 juli 2019. Na afloop van de series kwalificeerden de acht snelste zwemsters zich voor de finale. De Amerikaanse Katie Ledecky won de finale voor de Italiaanse Simona Quadarella en de Australische Ariarne Titmus.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag finale

Vrouwen vrij 0800